Zdobycie Jerozolimy przez Babilończyków (587 r. p.n.e.) – zajęcie miasta przez wojska Nabuchodonozora II.
 Zdobycie Jerozolimy przez Rzymian (63 r. p.n.e.) – zajęcie miasta przez wojska Pompejusza.
 Powstanie w Jerozolimie (66) – zbrojne wystąpienie przeciwko rzymskiemu panowaniu.
 Bitwa pod Jerozolimą (66) – bitwa między Rzymianami a żydowskimi powstańcami.
 III zdobycie Jerozolimy przez Rzymian (70) – zdobycie i zniszczenie miasta przez wojska Tytusa.
 Zdobycie Jerozolimy przez krzyżowców (1099) – zajęcie miasta przez wojska I wyprawy krzyżowej.
 Bitwy o Jerozolimę (1948) – walki o miasto stoczone w trakcie I wojny izraelsko-arabskiej.